* 
 Григорьев, Максим Юрьевич (род. 1983) — российский футболист.